Bright Lights, Big City (roman), een roman uit 1984 van de Amerikaanse auteur Jay McInerney
Bright Lights, Big City (film), een hierop gebaseerde Amerikaanse film uit 1988 van James Bridges
Bright Lights, Big City (musical), een hierop gebaseerde Amerikaanse musical uit 1999 van Paul Scott Goodman
 Bright Lights, Big City (lied), een liedje van Jimmy Reed uit 1961